Жоре́с () — французская фамилия:
 Жорес, Жан — деятель французского и международного социалистического движения, борец против колониализма, милитаризма и войны, историк.
 Жорес, Жан-Себастьян — французский футболист, защитник мёнхенгладбахской «Боруссии».
 Жорес, Констан Луи Жан Бенжамен — французский адмирал.

Жоре́с, имя:
 Алфёров, Жорес Иванович — крупный советский и российский физик, педагог, профессор. Имя получил в честь Жана Жореса.
 Медведев, Жорес Александрович — советский писатель, диссидент и учёный-биолог.
 Окор, Жорес —  датский футболист ивуарийского происхождения.
 Трошев, Жорес Петрович — советский и российский журналист и писатель.

Топонимы, названные в честь Жана Жореса 
 Жорес (станция метро)

См. также 
 Жоре
 Жан Жорес (значения)